Бе́лла () — жіноче особове ім'я латинського та італійського походження і у перекладі значить — «прекрасна» або «красуня». Може бути також скороченим варіантом імен Ізабелла, Аннабелла, Мірабелла та інших з таким закінченням.

Також ім'я Белла є поширеним на Північному Кавказі, в Грузії, Азербайджані та Вірменії.

Відомі носії імені:
 Белла Ахмадуліна (; 1937—2010) — радянська і російська поетеса, письменниця, перекладачка.
  (, уроджена Байла Вег'є, ; 1928—1971) — французька акторка, володарка премії «Золотий глобус» (1954).
 Белла Гессер (, уроджена Белла Ігла, ; 1985) — ізраїльська шахістка, гросмейстер серед жінок (2004).
 Белла Огурцова (уроджений Мотрич Володимир Петрович; 1976) — радіоведучий та телеведучий, шоумен, співак.
 Белла Свон (, повне ім'я Ізабелла Марі Свон, ) — головна героїня серії романів Стефені Маєр «Сутінки».
 Белла Торн (; 1997) — американська акторка, співачка і модель.
 Белла Хадід (; 1996) — американська модель.

Примітки 

Італійські імена